Дураково — название населённых пунктов в России:

 Дураково — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Дураково — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Дураково — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Дураково — до 1941 г. название деревни Летний Наволок в Приморском районе Архангельской области.
 Дураково — до 1966 г. название деревни Родниково в Грязовецком районе Вологодской области.
 Дураково — до 1966 г. название деревни Дубки в Шекснинском районе Вологодской области.
 Дураково — до 1961 г. название деревни Сосновка в Городецком районе Нижегородской области.
 Дураково — до 1939 г. название села Дуброво в Починковском районе Нижегородской области.
 Дураково — до 1938 г. название деревни Садово в Старорусском районе Новгородской области.
 Дураково — до 1952 г. название села Луговое в Вадинском районе Пензенской области.
 Дураково — до 1967 г. название деревни Новое Рощино в Краснохолмском районе Тверской области.
 Дураково — до 1967 г. название деревни Снегиревка в Сонковском районе Тверской области.
 Дураково — прежнее название села Жуково Белёвского района Тульской области.